Žernovník může být:
 Žernovník – obec v okrese Blansko
 Žernovník (rozhledna) – rozhledna nedaleko obce Žernovník v okrese Blansko
 Žernovník (Bezvěrov) – část obce Bezvěrov v okrese Plzeň-server
 Žernovník (přítok Jizery)